Osoby o tym nazwisku:
 Fife Symington III – amerykański polityk i biznesmen
 James W. Symington – amerykański polityk
 Stuart Symington – amerykański polityk
 William Symington – brytyjski (szkocki) inżynier i wynalazca